«El brujo» puede referirse a:

Literatura 
 El Brujo de Carranzales, novela de Julián de Antonio de Pedro;
 El brujo, cuento de Andrzej Sapkowski;

Lugares 
 Complejo arqueológico El Brujo, Perú;

Historieta 
 El brujo, Chile;
 El brujo, Mortadelo y Filemón, España;

Música 
 El Brujo, canción de Juaneco y su Combo compuesta por Noé Fachín, el Brujo;

Personajes 
 El Brujo de Carranzales, bandolero protagonista de la novela de mismo nombre escrita por Julián de Antonio de Pedro;
 El Brujo (Nanclares) es el hombre que con su descenso desde lo alto de la iglesia, abre las fiestas patronales de Nanclares de la Oca (Álava, País Vasco, España);

Personas 

Rafael Álvarez, el Brujo (1950-), actor de teatro, cine y televisión español;
 Noé Fachín Mori, el Brujo Fachín o simplemente el Brujo (1927-1977), músico guitarrista, autor y compositor de Juaneco y su Combo;
 Alfonso Córdoba el Brujo (1926-2009), artista colombiano;
 José López Rega el Brujo (1916-1989), dirigente peronista, secretario personal de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón;
 Pascual Liberona el Brujo (17??-1796), bandolero chileno.